Дарґо — французьке видавництво
 Дарго (Чечня) — селище в Чечні, колишня резиденція Шаміля.